Le terme Route 194 peut désigner plusieurs routes :
 Route fédérale 194 en Allemagne
 Route régionale 194 en Finlande
  dans certains pays